Abbaz (pers. abbasi) – srebrna moneta perska

Osoby o tym nazwisku:
 Forough Abbasi – irańska narciarka alpejska, olimpijka
 Shahid Abbasi – pakistański przedsiębiorca i polityk